Fussenegger oder Fußenegger ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Fußenegger (* 1955), österreichische Politikerin (SPÖ)
 David Fussenegger (1808–1874), österreichischer Textilunternehmer und Politiker
 Ernst Fussenegger (1874–1915), österreichischer Chemiker
 Erwin Fußenegger (Skispringer) († 1915), österreichischer Skispringer und Verbandsfunktionär 
 Erwin Fussenegger (1908–1986), österreichischer Generaltruppeninspektor
 Gerold Fussenegger (1901–1965), österreichischer Franziskaner und Kirchenhistoriker
 Gertrud Fussenegger (1912–2009), österreichische Schriftstellerin
 Ingrun Fußenegger (* 1963), österreichische Chorleiterin und Dirigentin
 Karl Fußenegger (1858–1933), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker
 Miriam Fussenegger (* 1990), österreichische Schauspielerin
 Philipp Fussenegger (* 1989), österreichischer Regisseur und Drehbuchautor
 Siegfried Fussenegger (1894–1966), österreichischer Textilunternehmer, Fossiliensammler und Museumsgründer